Васи́лий Ви́кторович Биску́пский ( — 18 июня 1945) — русский гвардейский офицер (кавалерист), генерал-майор (1916), герой русско-японской и Первой мировой войн, Георгиевский кавалер (1915); придерживался легитимистских взглядов.

Биография 
Из потомственных дворян Харьковской губернии. Родился в Богодухове, православного вероисповедания.

Отец — Бискупский Виктор Ксаверьевич (1838—1899), с 1859 года — чиновник ведомства юстиции; на 1880 год — статский советник, председатель Съезда мировых судей 2-го (Сандомирского) судебного округа Радомской губернии, также — почётный мировой судья в Богодуховском уезде Харьковской губернии; на 1885 год — действительный статский советник, Богодуховский уездный предводитель дворянства и почётный мировой судья Богодуховского судебного мирового округа, имел 1000 десятин земли в Харьковской губернии; в 1896—1899 годах — вице-губернатор Томской губернии.

Служба в Русской императорской армии 
 1895 — окончил 2-й Императора Петра Великого Кадетский корпус в Санкт-Петербурге и поступил на военную службу.
 1897 — окончил в Санкт-Петербурге Николаевское кавалерийское училище по 1–му разряду с занесением на мраморную доску и выпущен корнетом в Лейб-гвардии Конный полк (Санкт-Петербург).
 1899—1900 — добровольцем принимал участие в англо-бурской войне (на стороне буров).
 1901 — произведен в поручики гвардии (старшинство с 13.08.1901).
 Март 1904 — добровольно переведен во 2-й Дагестанский конный полк Кавказской конной бригады и в чине подъесаула принимал участие в русско-японской войне. В боях был тяжело ранен, награждён шестью боевыми орденами. После войны переведен обратно в Лейб-гвардии Конный полк.
 1905 — женился на известной исполнительнице романсов, певице Анастасии Вяльцевой, но, из-за предосудительности такого брака в офицерской среде, долгое время его скрывал.
 Январь 1906 — произведен в штабс-ротмистры гвардии (старшинство с 13.08.1905).
 Август 1909 — произведен в ротмистры гвардии (старшинство с 13.08.1909).
 Апрель 1911 — уволен от службы в отставку с производством в чин полковника и с зачислением в конное ополчение (по Петербургской губернии), после чего непродолжительное время, организовав несколько акционерных обществ, занимался поиском нефти на Дальнем Востоке (на Сахалине), но неудачно.
 Февраль 1913 — овдовел, похоронив жену.
 Март 1913 — определён на службу в 16-й гусарский Иркутский полк.
 Участник Первой мировой войны. На фронт выступил старшим штаб-офицером 16-го гусарского Иркутского полка.
 Декабрь 1914 — назначен командиром 1-го лейб-драгунского Московского полка.
 В боях был ранен и контужен, награждён тремя боевыми орденами, в том числе орденом Святого Георгия 4-й степени, и Георгиевским оружием. Супруга генерала П. К. Ренненкампфа Вера Николаевна Эдлер фон Ренненкампф вспоминала:

Помню в Ковно одного раненого, вернее, разбившегося офицера. Это был полковник, впоследствии — генерал Бискупский. Оказалось, что он пострадал, исполняя поручение П. К. Ренненкампфа. Бискупский должен был во что бы то ни стало отвезти одно донесение. Дорога проходила через повреждённый мост — в середине его зиял большой пролёт. Бискупский, как я слышала, отличался находчивостью, удалью, храбростью и был отчаянным человеком. Он всегда шёл на риск и надеялся на своё шальное счастье. Бискупский разогнал автомобиль и благополучно проскочил эту дыру на скорости. Удача окрылила его: исполнив поручение и уже ничего не боясь, он повторил свой опыт, но на этот раз очень неудачно. Автомобиль проскочил дыру и повис, зацепившись за мост передними колёсами, а Бискупский выпал из него, разбился и чудом остался жив. Его подобрали, и он с забинтованной головой лежал в госпитале.

 Июнь 1916 — генерал-майор (старшинство с 24.03.1915; произведен на основании Георгиевского Статута, статьи 49 и 54).
 Январь 1917 — командир 1-й бригады 3-й кавалерийской дивизии.
 Май 1917—март 1918 — командир 3-й кавалерийской дивизии.
Генерал П. Н. Врангель впоследствии вспоминал:
"Поставившим на революцию" оказался и бывший мой однополчанин, а в это время начальник 3-й кавалерийской дивизии, генерал Бискупский. Лихой и способный офицер, весьма неглупый и с огромным честолюбием, непреодолимым желанием быть всегда и всюду первым, Бискупский был долгое время в полку "коноводом", пользуясь среди товарищей большим влиянием. Он женился на известной исполнительнице романсов Вяльцевой и долго сумел скрывать этот брак, оставаясь в полку. Такое фальшивое положение всё же продолжаться не могло, и за два года до войны Бискупский полковником ушёл в отставку. Он бросился в дела, основывал какие-то акционерные общества по разработке нефти на Дальнем Востоке, вовлёк в это дело ряд бывших товарищей и, в конце концов, жестоко поплатился вместе с ними. Овдовев, он поступил в Иркутский гусарский полк и, быстро двигаясь по службе, в конце войны командовал уже дивизией. В Петербурге он попал делегатом в Совет солдатских депутатов от одной из армий. Он постоянно выступал с речами, по уполномочию Совета, совместно с несколькими солдатами ездил для переговоров с революционным кронштадтским гарнизоном и мечтал быть выбранным председателем военной секции Совета. Как и следовало ожидать, из этого ничего не вышло. Выбранным оказался какой-то фельдшер, и Бискупский вскоре уехал из Петербурга.

Служба в Украинской армии 
 С 29 апреля 1918 года — на службе в украинской армии гетмана П. П. Скоропадского.
 С 20 июля 1918 года — командир 1-й конной дивизии армии Украинской державы, дислоцированной в районе Одессы.
 Ноябрь 1918 года — объявил о сопротивлении повстанческим отрядам атамана Григорьева (более 1500 бойцов), двигавшимся на Одессу двумя колоннами под флагом Директории Петлюры. При этом Бискупский имел в это время в своем распоряжении несколько десятков гетманских солдат-добровольцев против одной колонны отряда атамана Григорьева и около 100 — против другой. Колонны повстанцев фактически прошли «ряды» войск Бискупского, даже не заметив их присутствия, и подошли (со стороны Бирзулы и Вознесенска) к Одессе 09.12.1918, предъявив ультиматум о сдаче города. 11.12.1918 генерал Бискупский, в присутствии нескольких членов городской думы, подписал соглашение о сдаче города войскам Директории УНР, однако через несколько дней Одессу заняли интервенты Антанты и белогвардейцы генерала Деникина.

В эмиграции 
 Апрель 1919 — в составе штаба генерала Шварца эвакуировался из Одессы в Константинополь, оттуда эмигрировал в Германию.
 Июль-сентябрь 1919 — глава прогерманского «Западно-русского правительства». Добивался передачи под его начало добровольческого корпуса, сформированного в Прибалтике немецким генералом Рюдигером фон дер Гольцем. Занимал открыто монархическую позицию, активно поддерживал претензии Великого Князя Кирилла Владимировича на российский престол.
 13-17 марта 1920 — участник неудавшегося путча Каппа-Лютвица.
 Вместе с генералом Людендорфом пытался создать «Контрреволюционную армию» для восстановления монархий в Центральной Европе и России.
 Активно участвовал в деятельности тайной организации крайне-правых Aufbau Vereinigung, созданной прибалтийским немцем Максом Эрвином фон Шойбнер-Рихтером. Был руководителем организации до 9 ноября 1923 года.
 Выполнял функции представителя Великого Князя Кирилла Владимировича в Германии, видя в нём Императора Кирилла I, участвовал в деятельности легитимистского воинского союза КИАФ, в церковно-приходской работе. Связей с деятелями «Западно-русского правительства» не прерывал.
 С 1936 года Бискупский был директором «Русского национального управления» () в Германии (сменив впавшего в немилость германских властей и переехавшего в 1934 году в Париж С. Д. Боткина) и одновременно был доверенным лицом () министерства внутренних дел Германии.

Сотрудничество с Гитлером 
Получив от японского правительства большую сумму денег за принадлежавшие ему земли на Сахалине, Бискупский жил в собственной квартире в центре Мюнхена (Барерштрассе, 75), на которой после провала «пивного путча», по легенде, непродолжительное время скрывался Адольф Гитлер. Не забыв оказанной ему услуги, Гитлер назначил Бискупского руководителем «Бюро русских эмигрантов» в Шарлоттенбурге, находившегося под наблюдением гестапо, а затем, в мае 1936 года, — начальником Управления делами российской эмиграции в Берлине (адрес Бляйбтройштрассе, 27, тел.: 91 11 86).

Сохранились образцы документов служебной переписки Бискупского с разными официальными представителями рейха, в частности, с экспертами по «русскому вопросу» Георгом Лейббрандтом и Арно Шикеданцем. Вместе с тем, в официальных немецких документах того времени отображено подозрение в сотрудничестве Бискупского с представителями СССР через своего представителя в Берлине, якобы советского агента, бывшего полковника лейб-гвардии измайловцев А. Д. Хомутова. Последний, как считалось, в 1920 г. продал нескольким иностранным посольствам секретные отчеты ликвидационных комиссий армии Юденича, а в следующем году по указке Москвы организовал Лигу борьбы с коммунизмом и масонством.

Одобрил нападение Германии на СССР, но надеялся на замену Гитлера другим человеком, который понимал бы значение русской эмиграции для борьбы с большевизмом. В конце Второй мировой войны Гитлер отправил Бискупского в отставку за несогласие с гитлеровской политикой в отношении русских военнопленных.

Скончался 18 июня 1945 года в занятом американскими войсками Мюнхене.

Похоронен на «Лесном кладбище» Вальдфридгоф.

Награды 
 Орден Святой Анны 4-й степени с надписью «За храбрость» ( 18.12.1905)
 Орден Святого Станислава 3-й степени с мечами и бантом (1905; ВП 08.01.1906)
 Орден Святой Анны 3-й степени с мечами и бантом (1905; ВП 16.04.1906, стр. 4)
 Орден Святого Станислава 2-й степени с мечами (1905; ВП 16.04.1906, стр. 10)
 Орден Святой Анны 2-й степени с мечами (1905; ВП 11.06.1906)
 Орден Святого Владимира 4-й степени с мечами и бантом (1905; ВП 17.06.1907)
 Георгиевское оружие (ВП 13.10.1914) 
 Орден Святого Владимира 3-й степени с мечами (ВП 01.04.1915)
 Орден Святого Георгия 4-й степени (ВП 10.06.1915) 
 Орден Святого Станислава 1-й степени с мечами (ВП 27.01.1917)
 Высочайшее благоволение (ВП 06.07.1915; за отличия в делах...)
Медали:
 «В память русско-японской войны» (1906)
 «В память 200-летия Полтавской битвы» (1909)
 «В память 100-летия Отечественной войны 1812 года» (1912)
 «В память 300-летия царствования дома Романовых» (1913)

Образ в искусстве 
 Василий Викторович Бискупский — прототип полковника Одинцова в романе Геннадия Алексеева «Зелёные берега».

Примечания

Ссылки 
 
 Офицеры РИА // Бискупский Василий Викторович.
 Памяти героев Великой войны 1914—1918 гг. // Бискупский Василий.
 Онлайн-библиотека «Царское Село» // Высочайшие Приказы по Военному ведомству о чинах военных.
 Общий список офицерским чинам Русской императорской армии (составлен по 1-е января 1909 г.). С.-Петербург, Военная типография, 1909.
 Общий список офицерским чинам Русской императорской армии (составлен по 1-е января 1910 г.). С.-Петербург, Военная типография, 1910.
 Список полковникам по старшинству (составлен по 1-е марта 1914 г.) С.-Петербург, 1914.
 Статья на портале «Хронос»
 Бискупский Василий Викторович (1878—18.06.1945), военный и общественный деятель.
 С. Маньков. Слуга Государев
 С. Л. Войцеховский. Эпизоды
 Комментарий к книге А. А. Смирнова «Казачьи Атаманы»
 Вяльцева и потомки // Квартальный надзиратель, № 22 (октябрь 2004)
 Вера Лурье. Воспоминания
 «Все говорят, что я ветрена бываю...». Анастасия Дмитриевна Вяльцева (1871 – 1913 гг.)
  Тинченко Я. Ю. Офіцерський корпус Армії Української Народної Республіки (1917—1921). Книга I. — К. : Темпора, 2007.  С. 248—249. — ISBN 966-8201-26-4

Выпускники Второго кадетского корпуса
Выпускники Николаевского кавалерийского училища
Конногвардейцы
Участники англо-бурских войн
Участники Русско-японской войны (Россия)
Кавалеристы Первой мировой войны (Россия)
Командиры бригад в Первой мировой войне (Россия)
Командиры дивизий в Первой мировой войне (Россия)
Военные Армии Украинской державы
Гражданская война в Одессе
Военачальники Украины
Монархисты России
Русские эмигранты первой волны в Германии
Русские коллаборационисты
Русский фашизм
Похороненные на кладбище Вальдфридхоф (Мюнхен)
Участники Одесской эвакуации (1919)